Дека́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Декабрьская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Декабрьская улица — улица на хуторе Воронов Предгорного района Ставропольского края
 Декабрьская улица — улица в Грозном
 Декабрьская улица — улица в Ессентуках Ставропольского края
 Декабрьская улица — улица в Кемерове
 Декабрьская улица — улица в Климовске Московской области
 Декабрьская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Большая Декабрьская улица — улица в Москве
 Декабрьская улица — улица в посёлке Никитинском Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области

Украина 

 Декабрьская улица — улица в Днепропетровске
 Декабрьская улица — улица в Запорожье
 Декабрьская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области

См. также 

 Улица Декабрьских Событий — улица в Иркутске
 Декабрьский переулок